Денежное дерево

  — волшебное дерево в китайской мифологии.
 Некоторые виды растений с похожими на монеты округлыми листьями или семенами. В Китае денежным деревом считали , в западных странах денежным деревом обычно называют  и некоторые другие виды толстянок.
 «Денежное дерево» — научно-фантастический рассказ Клиффорда Саймака.